European Touring Car Championship, een Europees toerwagenkampioenschap tussen 1963 en 2004
 European Touring Car Cup, een raceklasse opgericht in 2005